Батлер, Сэмюэл:
 Батлер, Сэмюэл (1835—1902) — английский писатель и переводчик, художник.
 Батлер, Сэмюэл (1613—1680) — английский поэт-сатирик эпохи Реставрации.